Cladding (englisch für „Ummantelung“) steht für:

 Auftragschweißen, ein Beschichtungsverfahren
 Mantel eines Lichtwellenleiters, siehe Lichtwellenleiter #Aufbau
 Umhüllung nuklearen Brennstoffes, siehe Brennstab #Brennstabhülle

Siehe auch: